Ива́н Антоно́вич:
 Антонович, Иван Иванович (род. 1937) — советский, белорусский и российский социолог, дипломат, педагог.
 Антонович, Иван Иосифович (1909—1994) — советский альпинист, заслуженный мастер спорта СССР.
 Антонович, Иван Николаевич (род. 1958) — белорусский политик, член Совета Республики 6-го созыва.